Берна́цький — українське та польське () прізвище.

Прізвища 
 Бернацький Андрій Євгенович (1975—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бернацький Антон Антонович — російський лісовод.
 Бернацький Броніслав — єпископ Одесько-Сімферопольський Римо-Католицької Церкви.
 Бернацький Віктор Костянтинович — український фізик.
 Бернацький Володимир Нифонтович — український художник.
 Бернацький Володимир Олександрович — останній директор Одеського кадетського корпусу, онук Луки Олександровича.
 Бернацький Дмитро Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Бернацький Іван Йосипович — український актор.
 Бернацький Лука Олександрович — дійсний статський радник.
 Бернацький Микола — польський поет-сатирик.
 Бернацький Михайло Володимирович — економіст, політичний і громадський діяч.
 Бернацький Михайло Михайлович — народний майстер різьби по дереву.
 Бернацький Никодим — польський скрипаль і композитор.
 Бернацький Олексій Петрович — український військовик, учасник російсько-української війни.
 Бернацький Сергій Сергійович — російський хокеїст.

Подвійні прізвища 
 Костек-Бернацький Вацлав — польський державний діяч.

Українські прізвища